Die Qatar ExxonMobil Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Dezember 2013 bis zum 4. Januar 2014 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Letztjähriger Sieger im Einzel war der Franzose Richard Gasquet, der im Finale den Russen Nikolai Dawydenko in drei Sätzen besiegte. Im diesjährigen Finale setzte sich der Weltranglistenerste Rafael Nadal gegen den Franzosen Gaël Monfils in drei Sätzen durch und überbot mit seinem 61. Karrieretitel die Marke von Andre Agassi mit 60 Titel auf der ATP Tour. Im Doppel gewannen Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber die letzte Austragung. In diesem Jahr setzte sich das tschechische Duo Tomáš Berdych und Jan Hájek gegen Alexander Peya und Bruno Soares deutlich in zwei Sätzen durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar ExxonMobil Open 2014 fand vom 28. bis zum 30. Dezember 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Qatar ExxonMobil Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Doha